Bruno Roghi – giornalista italiano
 Gianni Roghi – giornalista e fotografo italiano
 Mario Roghi – calciatore italiano